Шуйга (гидронимы и топонимы):
Гидронимы
 Шуйга — река в Тихвинском районе Ленинградской области, приток Паши.
 Шуйга — река в Пинежском районе Архангельской области, приток Пинеги.
Топонимы
 Шуйга — посёлок в Пинежском районе Архангельской области.
 Шуйга — деревня на берегах Шугозера и реки Шуйги в Тихвинском районе Ленинградской области.

См. также 
 Шуйга-Мосеева-Вож — река, левый приток протоки Печоры Серко-Шар
 Шуйга-Ничавож — река, левый приток реки Нича-Вож
 Шуйга-Ю — река, правый приток реки Сбробонью